Никола́й Васи́льевич Набо́ков (1838 — после 1907) — русский , академик Императорской Академии художеств.

Биография 

Учился в Императорской Академии художеств (1857—1862). Получил медали Академии художеств: малая серебряная (1858) за «проект памятника», большая серебряная медаль (1859) за «проект здания Публичной библиотеки», большая золотая медаль (1862) за проект «здания Академии художеств в одном из приморских городов южного края России на 300 вольноприходящих учеников». В 1862 году получил звание классного художника 1-й степени. В 1863 году отправлен за границу за казённый счет в качестве пенсионера Академии художеств. Академик Императорской Академии художеств.

Состоял редактором журнала «Эскизы архитектуры и художественной промышленности» (1875–1878), затем преподавал в Ремесленном училище (1879–1885) в Петербурге. Член Петербургского общества архитекторов и Общества развития прикладного художества. Архитектор и художник Экспедиции заготовления государственных бумаг (с 1885), архитектор при Санкт-Петербургской Думе, сотрудник ТСК МВД, учредитель классов практического и прикладного рисования (1905), рисовальщик, художник-прикладник. Выполнил большое количество эскизов для меблировки усадеб, царских покоев и яхт, перестраивал усадьбы. Выполнял отделку императорских покоев в Зимнем дворце в Петербурге.

В 1901—1903 годах по его рисункам Экспедицией Заготовления Государственных Бумаг издана серия из 12 открыток «Постройки при Петре Великом» (Адмиралтейство, Зимний дворец, Летний дворец, Летний сад, Гостиный двор, Троицкий собор и др.).

Жил в Петербурге, в 1906 году переехал в Бельгию.

Проекты и постройки

Санкт-Петербург 
 Деревянные бараки при Рождественской городской больнице — двор. 2-я Советская улица, 6 — 3-я Советская улица, 3 (1871, не сохранились).
 Доходный дом. Свечной переулок, 4 (1872).
 Доходный дом Куракиной (надстройка). Улица Чайковского, 8 (1872—1873).
 Дом М. Г. Разумовской (надстройка). Большая Морская улица, 29 (1873).
 Доходный дом И. Е. Дурнякина. Можайская улица, 6 (1873—1874).
 Доходный дом (левая часть). Можайская улица, 41 (1874).
 Бараки Елизаветинской общины сестер милосердия. Свердловская набережная, 38А, 38В, 38К (1879—1880).
 Особняк Е. А. Александровской (перестройка). Набережная Кутузова, 28 (1882). 
 Евгеньевский хирургический барак при Георгиевской общине сестер милосердия. Оренбургская улица, 4 (1886—1888).

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 

Художники банкнот
Экспедиция заготовления государственных бумаг